Der Hopman Cup 1993 war die 5. Ausgabe des Tennis­turniers im australischen Perth. Er wurde vom 2. Januar bis zum 8. Januar 1993 ausgetragen.

Im Finale gewann das an Position eins gesetzte Team in Person von Steffi Graf  und Michael Stich aus Deutschland mit 2:1 gegen das an drei gesetzte Team Arantxa Sánchez Vicario und Emilio Sánchez Vicario aus Spanien.

Teilnehmer

Spielplan

Ergebnisse

Weblinks 
 Hopman Cup 1993 auf hopmancup.com

1993
Tennisturnier 1993